Мугабе може да се отнася за:

 Роберт Мугабе – президент на Зимбабве
 Сали Мугабе – първа дама на Зимбабве
 Грейс Мугабе – първа дама на Зимбабве